Ismét az MTK nyerte a bajnokságot. Immár ötödször egymás után, nyolc pont előnnyel a második helyezett Újpest előtt. A lilák ezüstérme a Fogl-gát (Fogl II, Fogl III) nagyszerű védőmunkájának volt köszönhető.

Versenyen kívül részt vett a bajnokságban a BEAC és a MAFC csapata is. A két kieső BAK és a 33 FC helyére csak a VAC került fel.

A vidék bajnokai: Szegedi AK, Miskolci VSC, Szombathelyi AK, Pécsi SC, Péceli SE, Kisvárdai TE.

Németországban megalakult egy magyar játékosokból álló profi csapat, akik havi ötszáz márkát kaptak Eidingen vasgyárostól. A csapat tagjai: Plattkó, Feldmann, Szendrő, Viola, Nyúl I., Ging, Wilhelm, Jeszmás, Nemes, Pataki, Kollár. A csapat vezetői Malaky János igazgató és Rajner Béla voltak. Shaffer és Szabó Péter is a csapat tagja lett volna, de mivel Shaffer nem kapott több pénzt, ők nem vállalták a játékot. Az első három mérkőzésüket megnyerték, a német szövetség nem engedélyezett többet, valószínűleg az MLSZ közbenjárására. Pár játékos kint maradt, de a legtöbben hazatértek. A profi játékért megbüntette őket a szövetség, de a következő idényben már újra játszhattak.

A végeredmény

Kereszttáblázat 
{| align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
|-style="background:#F0F0F0;"
!align="left"| !!MTK!!UTE!!FTC!!III. ker!!Tör.!!VII. ker!!KAC!!BTC!!TTC!!MAC!!Vasas!!BAK!!33 FC
|-
!MTK
||XXX||0-1||1-0||0-0||3-1||8-0||2-0||6-0||4-1||2-0||5-1||4-0||0-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Újpesti TE
||0-2||XXX||3-1||1-1||3-0||0-0||1-0||2-0||5-1||0-0||2-1||1-0||1-1 
|-
!FTC
||1-3||0-1||XXX||3-0||4-1||0-1||2-1||2-1||2-0||2-0||2-2||4-1||2-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!III. Kerületi TVE 
||0-5||2-8||1-3||XXX||1-1||1-1||1-1||3-1||2-0||1-0||1-1||1-0||2-0
|-
!Törekvés SE
||0-7||1-2||0-3||0-0||XXX||0-0||2-1||1-0||1-1||2-0||2-1||1-0||2-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!VII. Kerületi SC
||0-2||0-2||1-0||2-0||2-1||XXX||1-0||0-1||1-2||2-0||0-2||2-3||0-5
|-
!Kispesti AC 
||0-2||0-0||1-1||0-1||1-1||2-2||XXX||1-1||0-0||1-0||1-1||1-0||0-0 
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Budapesti TC
||1-4||1-1||1-0||4-3||0-1||1-3||2-2||XXX||1-1||2-1||1-1||1-0||0-1
|-
!Terézvárosi TC
||0-7||1-0||3-5||1-1||0-0||0-0||0-1||1-0||XXX||1-2||1-0||1-2||1-1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Magyar AC
||2-5||2-2||0-5||0-1||3-0||2-1||2-2||1-1||0-3||XXX||0-1||2-0||0-0
|-
!Vasas SC
||1-2||0-2||1-1||3-1||1-0||2-5||1-1||2-2||1-0||0-0||XXX||0-0||0-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Budapesti AK
||0-3||0-0||1-0||1-0||2-2||0-3||2-1||0-0||0-2||1-2||1-1||XXX||2-2
|-
!33 FC
||1-5||0-2||0-4||0-2||2-1||0-0||3-5||0-1||0-0||0-4||1-1||0-1||XXX
|-
|}MTK bajnokcsapat játékosai: Kropacsek Ferenc k. (22), Mándi Gyula (24), Senkei I Imre (21), Kertész II Vilmos (22),Guttmann Béla (12), Vágó Antal (23), Braun József (23), Molnár György (21), Orth György (23), Schlosser Imre (24), Károly IV József (11). Játszott még: Dobsa Elek (4), Fábián Sándor k. (1), Gerber László (2), Klein Manó (1), Kovács Dezső (1), Nádler Henrik (7), Nagy József (6), Nyúl II Vilmos (4), Opata Zoltán (9), Weisz Leó (4), Welser Tibor k. (1).Edző''': Jimmy Hogan

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzeti Sport
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
1920